Karel VI. je jméno těchto panovníků:

 Karel VI. (1685–1740) – císař římský (1711–1740), arcivévoda rakouský (1711–1740) a král český a uherský (1711–1740)
 Karel VI. Francouzský, zvaný Šílený (1368–1422) – král francouzský (1380–1422)

a těchto šlechticů
 Karel VI. Schwarzenberg (1911–1986) z orlické větve

jiný význam
 Karel VI. (opera) – francouzská grand opera z roku 1843, kterou složil Jacques Fromental Halévy

Rozcestníky - panovník